Stefan Rainer (ur. 15 sierpnia 1999) – austriacki skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2019).

Przebieg kariery 
Bez sukcesów startował w Turnieju Czterech Skoczni dzieci. W Alpen Cupie zadebiutował we wrześniu 2016 w Einsiedeln, plasując się dwukrotnie pod koniec czwartej dziesiątki, a pierwszy punkty zdobył w tym samym miesiącu w Hinterzarten, gdzie był 18. i 24. W lipcu 2017 w Villach zadebiutował w FIS Cupie, zajmując lokaty w piątej i szóstej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miejscu w lutym 2018, plasując się na 11. i 22. pozycji. 

We wrześniu 2018 w Klingenthal, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty na przełomie piątej i szóstej dziesiątki. W grudniu 2018 odniósł pierwsze międzynarodowe sukcesy – najpierw w Notodden zwyciężył w konkursie FIS Cupu, a dzień później był drugi, a później w Villach powtórzył te wyniki w zawodach Alpen Cupu. W styczniu 2019 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując z austriacką kadrą 5. pozycję w konkursie drużynowym. W lutym 2019 w Villach po raz trzeci stanął na podium zawodów FIS Cupu, a sezon 2018/2019 zakończył na 4. pozycji w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

W lipcu 2019 w Szczuczyńsku, w ramach letniej rywalizacji, zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 10. i 17. pozycję. W sierpniu 2019, w ramach zmagań w Hakubie, zadebiutował w zawodach najwyższej rangi, startując w konkursach Letniego Grand Prix – był wówczas 38. w 1. dniu, a w 2. został zdyskwalifikowany. Wcześniej w tym samym miesiącu odniósł zwycięstwo w konkursie FIS Cupu w Ljubnie. W sumie w całym sezonie 2019/2020 triumfował w czterech konkursach tej rangi (Ljubno, Notodden, Zakopane i Rastbüchl), ośmiokrotnie stając na podium, dzięki czemu w klasyfikacji generalnej cyklu zajął 2. lokatę. W trakcie 68. Turnieju Czterech Skoczni wystąpił w kwalifikacjach do konkursów w Innsbrucku i Bischofshofen, jednak w obu przypadkach nie przebrnął tej części zmagań.

18 grudnia 2020 w Ruce odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Wynik ten powtórzył dzień później. 6 stycznia 2021 w zawodach w Bischofshofen rozgrywanych w ramach 69. Turnieju Czterech Skoczni zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 42. miejsce (był to jedyny taki jego występ w sezonie 2020/2021). W sezonie 2021/2022 trzykrotnie wystąpił w indywidualnym konkursie głównym Pucharu Świata, najlepszy wynik (38. lokata) notując w ostatnim dniu rywalizacji w Willingen. Ponadto trzykrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 3. pozycji w Zhangjiakou, Ruce oraz Engelbergu.

Rainer jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Austrii w kategoriach juniorskich.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty S. Rainera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999